Список пісень Pearl Jam містить понад 250 композицій гурту, які вийшли на офіційних музичних альбомах, збірках та синглах.

З 1991 по 2020 рік американський гурт Pearl Jam випустив одинадцять студійних альбомів, до яких увійшло близько 140 пісень. Всі ці композиції були оригінальними, написаними учасниками рок-гурту. Декілька пісень не увійшло до альбомів, але вони виходили як сингли або бі-сайди; більшість з них було видано на збірці рідкісних записів Lost Dogs.

Студійні альбоми, концертні записи та відеоальбоми Pearl Jam також містили кавер-версії інших виконавців. З 1991 по 2018 роки Pearl Jam майже щорічно випускали різдвяні сингли для членів фан-клубу, до яких входили власні пісні у студійному чи концертному виконанні й кавер-версії. Також музиканти Pearl Jam брали участь у записі альбому Ніла Янга , що вийшов 1995 року.

Починаючи з 2000 року Pearl Jam випускають офіційні бутлеги власних концертів. Ці релізи не вважаться частиною офіційної дискографії гурту, тому пісні з бутлегів (переважно кавер-версії та імпровізації) не включені до даного списку, їхній перелік можна знайти на сайті Pearl Jam.

Список пісень 

Список включає всі пісні Pearl Jam, що були видані на офіційних альбомах гурту, в алфавітному порядку. Для кожної композиції вказується альбом або сингл, на якому вона була опублікована вперше.

«Acoustic #1» — демоверсія; «25 Minutes To Go» — концертна версія; «Again Today» — неувійшло до студійних альбомів; «Alive» 💿 — сингл.

Рейтинги

Найкращі пісні 
Найвище у різних рейтингах підіймалися пісні Pearl Jam з перших трьох альбомів, що вийшли з 1991 по 1994 років. Слухачі та музичні критики погоджуються, що дебютна платівка Ten містила найбільшу кількість хітових композицій, серед яких «Alive», «Even Flow», «Jeremy», бі-сайд «Yellow Ledbetter», а найкращою, згідно з декількома рейтингами, найчастіше називають емоційну рок-баладу «Black». Серед пісень з наступних альбомів виділяють «Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town» та «Rearviewmirror» з Vs., а також «Better Man» з Vitalogy.

Найкращі пісні після 2000 року 
Шанувальники творчості Pearl Jam та музичні критики найчастіше віддають перевагу раннім пісням гурту, тому деякі видання опублікували окремі списки найкращих пісень з каталогу Pearl Jam 2000-х років. На відміну від раннього періоду в історії гурту, серед пісень XXI сторіччя немає якогось одного хіта, що одностайно відносили б до найкращих зразків творчості сіетльського колективу.

Найкращі кавер-версії 

За понад тридцять років існування Pearl Jam випустили на альбомах та відіграли наживо сотні кавер-версій пісень, отримавши неофіційне звання «королів каверів». Серед еклектичного набору композицій, музичні оглядачі неодноразово відзначали наступні пісні:

 The Who — «Baba O'Riley»
 Том Петті — «»
 Боб Ділан — «»
 Отіс Реддінг — «»
 The Beatles — «»
 Ніл Янг — «»

Див. також 

 Дискографія Pearl Jam

Примітки 

Pearl Jam